La avenida Mariano Pelliza es una de las avenidas más importantes del Partido de Vicente López, parte del Gran Buenos Aires.  su continuación es la Avenida Eduardo Sivori, en el barrio de Munro.

Toponimia

Extensión 

Se extiende desde el Rio de la Plata, en el barrio de Olivos, hasta la Avenida Bartolomé Mitre, en Munro. Su numeración inicia en el 1 y finaliza en el 4.099, recorriendo 3,9 km en total.

La avenida continúa su recorrido cambiando su nombre por el de Eduardo Sivori.

Referencias 

Pelliza
Pelliza
Olivos
Munro